Die Saison 2015 des Volleyball World Grand Prix war die 23. Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 26. Juni und endete am 2. August. Wie in der vorherigen Saison nahmen 28 Mannschaften teil.

Modus 
Wie im letzten Jahr spielten die Mannschaften in drei Divisionen, wobei es zu Auf- und Abstieg kommen musste. Jede Division hatte zwei Phasen – Vorrunde und Final Six (Division I) oder Final Four (Division II und III).

In der Vorrunde traten alle Mannschaften an. In den ersten drei Wochen (bei Division III waren es zwei) fanden jeweils zwei (bei Division I waren es drei) Turniere mit vier Mannschaften parallel statt. Die besten vier bzw. drei Mannschaften der Gesamtwertung qualifizierten sich neben den Gastgeber für die Finalrunde. Für das Final Six qualifizierte sich auch der Sieger des Final Four von Division II. In der Finalrunde spielten die Mannschaften „jeder gegen jeden“.

Die Anzahl der Siege war entscheidend für die Platzierung nach den Gruppenspielen. Bei einem 3:0 oder 3:1 gab es drei Punkte für den Gewinner und keinen für den Verlierer. Bei einem 3:2 erhielt der Sieger zwei Punkte, der Gegner einen Punkt. Falls zwei oder mehrere Mannschaften die gleiche Anzahl von Siegen hatten, wurde die Reihenfolge in der Tabelle nach folgenden Kriterien festgelegt: Zunächst entschied die Anzahl der Punkte, bei Gleichheit der Quotient der Sätze und zum Schluss der Quotient der Ballpunkte.

Division I

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Dritte Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde vom 22. bis 26. Juli in Omaha (Vereinigte Staaten) ausgetragen.

Division II

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wird am 1. und 2. August in Lublin (Polen) ausgetragen.

Division III

Vorrunde

Erste Woche

Zweite Woche

Gesamtwertung

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde am 11. und 12. Juli in Canberra (Australien) ausgetragen.

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

2015
World Grand Prix